9-й Чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 11 по 18 августа 1946 года в Одессе на стадионе «Спартак» с участием 18 команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграл московский «Локомотив».

Система проведения чемпионата 
В турнире приняло участие 18 команд из 10 союзных республик. Каждая союзная республика имела возможность выставить как минимум одну команду для участия в первенстве.

Соревнования проводились в два этапа — предварительный и финальный. В финал за 1-6 места допущены 5 победителей предварительных групп и чемпион страны «Локомотив» (Москва). 6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Предварительный этап

1 подгруппа

2 подгруппа

3 подгруппа

4 подгруппа

5 подгруппа

Финальный этап

За 1—6 места

За 7—11 места

За 12—16 места

За 17—18 места

Призёры 
 «Локомотив» (Москва): А.Авдошина, Александра Дёмина, Валентина Осколкова, О.Панова, Валентина Свиридова, Мария Сунгурова, Мария Топоркова, Клавдия Топчиева. Тренер — Александр Аникин.

 СКИФ (Москва): В.Андреева, Е.Ванина, Г.Лабазова, Нина Лагуткина, М.Никитина, Тамара Петрова, О.Разинкина. Тренер — Михаил Крылов.

 «Спартак» (Ленинград): Р.Александрова, Анна Афанасьева, Таисия Барышникова, Н.Вышкинд, Валентина Гладкова, Валентина Квашенинникова, В.Макарова, Вера Михеева. Тренер — Алексей Барышников.

Литература 
 Спортивный ежегодник 1946 г. Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. — М.: Физкультура и спорт, 1949
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1946 год в волейболе
Спорт на Украине в 1946 году
Август 1946 года
Чемпионаты СССР в 1946 году
Спортивные соревнования в Одессе
Соревнования по волейболу на Украине